Chevalier puede hacer referencia a:

 Auguste Jean Baptiste Chevalier, botánico francés.
 François Chevalier, historiador francés del siglo XX .
 Maurice Chevalier, actor, cantante y humorista franco-belga.
 Tracy Chevalier (nacida en 1962), novelista histórica.

Se refiere un caballero de la corte francesa